Méndez Núñez puede referirse a:

Casto Méndez Núñez, militar y marino español al mando de la escuadra española durante la guerra Hispano-Sudamericana;

Fragata blindada Méndez Núñez, Fragata de la Armada Española, botada originalmente como fragata de hélice Resolución, de la Clase Lealtad, que fue blindada y rebautizada poco después del fallecimiento de Casto Méndez Núñez;
 Crucero Méndez Núñez, Crucero ligero de la Armada Española de la Clase Blas de Lezo;
 Méndez Núñez (D-63), Destructor de la Armada Española de la clase Churruca;
 Méndez Núñez (F-104), Fragata de la Armada Española de la clase Álvaro de Bazán;

 Estación de Méndez Núñez, estación de metro en Granada.